The Ordeal – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
The Ordeal – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Powers Picture Plays
The Ordeal – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Centaur Film Company
The Ordeal – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Pathé Frères
The Ordeal – film del 1914 diretto da Will S. Davis
The Ordeal – cortometraggio del 1914 diretto da Tom Santschi
The Ordeal – film del 1922 diretto da Paul Powell